MG TF bezeichnet folgende Pkw-Modelle der Marke MG:

 MG T-Type#TF und TF 1500 des britischen Automobilherstellers MG (1953–1955)
 MG F#MG F (Typ RD, 1995–1999) des britischen Automobilherstellers MG (2001–2005)
 MG F#Fertigung bei der Nanjing Automobile Group, gefertigt bei Nanjing Automobile Group, später MG Motor UK (2007–2011)